O’Doherty () ist ein irischstämmiger Familienname. Es ist der Name folgender Personen:

 Brian O’Doherty (1928–2022), irisch-amerikanischer Konzeptkünstler, Autor, Zeichner und Installationskünstler
 Éamonn O’Doherty (1939–1999), Oberbefehlshaber der IRA

Siehe auch:
 Doherty